Фаце́лия () — род растений семейства , ранее относимый к  и насчитывающий 186 видов однолетних и многолетних травянистых растений, которые произрастают в Северной и Южной Америке.

Ботаническое описание 
В зависимости от вида фацелия может быть как однолетним, так и двухлетним растением. Она вырастает на высоту от 50 см до 1 метра и представляет из себя травянистый кустик с густо разветвленными отростками, прикрепленными к стеблю. Листья ярко-зеленые, плотные, с обратной стороны покрыты пушком. Цветки состоят из пяти лепестков, небольшие, с длинными тычинками. У тех видов, которые растут в дикой природе, они могут быть розовыми, фиолетовыми, голубоватыми и сиреневыми. 
Плод — коробочка. В одном грамме семян содержится 700 штук.

Хозяйственное значение и применение 
Многие виды фацелии выращивают в качестве декоративных растений, сидератов и медоносов.

Для создания непрерывного медоносного конвейера фацелию можно сеять в три срока: первый — самый ранний, второй — через месяц после первого и третий — через месяц после второго. Наибольшую продуктивность мёда имеют посевы первого срока посева.

Таксономия 
  129. 1789.

Синонимы

Виды 

Некоторые виды

Примечания

Ссылки 
 
 

Водолистниковые
Флора Северной Америки
Флора Южной Америки
Медоносы
Сидераты